Городско́й о́круг Ялта (, ) — муниципальное образование в составе Республики Крым Российской Федерации. Образован на территории административно-территориальной единицы Республики Крым города республиканского значения Ялта с подчинённой ему территорией.

Административный центр округа — город Ялта.

В рамках действующего на Украине территориального деления Автономной Республики Крым территория, де-факто занимаемая городским округом, относится к Ялтинскому городскому совету.

Население 
Динамика населения (до 2014 года — наличное население горсовета, на 2001 и 2014 год — постоянное население):

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения городского округа составила 133 675 человек (63,23 % из которых — городское, 36,77 % — сельское).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения Ялты с подчинёнными горсовету населёнными пунктами составила 137300 постоянных жителей и 142137 человек наличного населения, на 1 июля 2014 года — 137800 постоянных жителей и 142637 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

Состав городского округа 

В состав городского округа входят 32 населённых пункта (из них: 2 города, 21 пгт, 8 посёлков, 1 село). В таблице указаны исторические названия сёл, изменённые после депортации крымских народов. Некоторые из них по-прежнему активно используются в неофициальном контексте.

Территориальные органы 
На территории Ялты расположены 7 территориальных органов (до 2014 года им соответствовали 1 горсовет и 6 поссоветов Ялтинского горсовета, при этом территория Ливадийского поссовета подчинена напрямую администрации города Ялта):
 Форосский территориальный орган
 Гаспринский территориальный орган
 Гурзуфский территориальный орган
 Симеизский территориальный орган
 Алупкинский территориальный орган
 Массандровский территориальный орган
 Кореизский территориальный орган.

Достопримечательности 
 Никитский ботанический сад (Никита)
 Международный детский центр Артек (Гурзуф)
 Ливадийский дворец (Ливадия)
 Воронцовский дворец и парк (Алупка)
 Массандровский дворец (Массандра)
 развалины средневекового укрепления X—XIII века Каракули-Кая

История 

В 1921 году в Крымской АССР РСФСР был образован Ялтинский район, выделенный в 1930 году как национальный татарский. В 1934 году город Ялта становится самостоятельной (вне района) административно-территориальной единицей, став городом республиканского значения: с этого времени Ялтинский городской совет подчиняется напрямую ЦИК Крымской АССР. В 1938 году Алупка получает статус города районного подчинения. В 1945 году Ялта стала входить в Крымскую область РСФСР в составе СССР уже как город областного подчинения.

В 1948 году Ялтинский район был ликвидирован и переподчинён Ялтинскому горсовету: образована так называемая Большая Ялта от Фороса до Медведь-горы (Аю-дага).

В 1954 году Ялтинский горсовет перешёл в Крымскую область УССР в составе СССР, в 1991 году — в Автономную Республику Крым Украины.

Городской округ образован в 2014 году в составе Республики Крым Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 
 Устав городского округа 
 Большая Ялта на сайте Минэкономразвития Республики Крым